Brownstown (Illinois) 
 Brownstown (Indiana)
 Brownstown (Pennsilvània)